Pomník obětem 1. a 2. světové války je pojmenování pro několik soch/pomníků v těchto místech:

 Památník obětem 1. a 2. světové války (Benešov)
 Památník obětem 1. a 2. světové války (Brumlov-Bilnice)
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Březhrad) – pískovcová stéla s postavou rakouského vojína
 Pomník obětem 1. a 2. světové války, (Chotěboř)
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Jeneč)
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Karlovy Vary) – zahalená ženské postava
 Pomník obětem 1. a 2. světové války (Panenský Týnec)
 Pomník obětem 1. a 2.světové války (Úherce)